См. также: Список персонажей Marvel Comics.

Ниже представлен список команд и организаций комиксов компании Marvel Comics.

<p style="text-align: center;">О таблице
 В разделе Команда/Организация пишется название команды.
 В разделе Описание пишутся краткое описание и важные характеристики команды, например, позиция
 В разделе Статус пишется состояние команды (активна, уничтожена и т. д.).
 В разделе  Известные члены пишутся наиболее известные участники команды, которые когда-либо входили в её состав.

Герои

Злодеи

Компании

Ссылки 

Списки:Marvel Comics